Flaischlen ist der Familienname folgender Personen:
 Cäsar Flaischlen (1864–1920), württembergischer Lyriker und Mundartdichter
 Paul Otto Hugo Flaischlen (1868–1942), württembergischer Generalmajor